Кончиц — фамилия. Известные носители:
 Кончиц, Александр Николаевич (род. 1965) — белорусский футболист и футбольный тренер.
 Кончиц, Владимир Николаевич (1925—2001) — советский военный деятель, генерал-полковник.
 Кончиц, Николай Иванович (1890—1975) — советский военный деятель, генерал-майор. См. также 
 Кончицы (Брестская область)